Ledizione 1989-1990 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del  che ha conquistato il suo dodicesimo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere è stato Jørn Andersen dell'Eintracht Francoforte con 18 reti.

Stagione 

In questa edizione è il  di Jupp Heynckes a prendere il comando della classifica dopo le prime giornate. Tuttavia nel mese di ottobre i campioni in carica sono autori di prestazioni altalenanti, e vengono così sostituiti in vetta prima dal Colonia e poi dal ; quest'ultima squadra passa davanti dopo aver vinto lo scontro diretto del quattordicesimo turno. Poco dopo sono comunque i bavaresi a laurearsi campione d'inverno, tuttavia nelle prime giornate del girone di ritorno finiscono di nuovo dietro; dalla terza giornata in avanti, però, il Bayern non viene più sconfitto, e conquista il titolo con sei punti di vantaggio sul Colonia; finale di stagione in calando invece per i rossoneri di Leverkusen, che si classificano quinti dopo aver perso le ultime tre partite. In coda il Bochum si salva vincendo lo spareggio, mentre la Coppa di Germania viene vinta dal , squadra che però in campionato non è andata oltre il dodicesimo posto.

Nelle competizioni europee tre squadre tedesche arrivano in semifinale: una di queste è il Bayern, che nella Coppa dei Campioni viene eliminato dal Milan di Arrigo Sacchi solo dopo i tempi supplementari, e grazie anche alla regola dei gol fuori casa; i rossoneri conquisteranno poi il secondo trofeo consecutivo. Le altre due squadre partecipano invece alla Coppa UEFA, e sono il , che viene sconfitto dalla Fiorentina, e il Colonia, che non passa contro la Juventus; i bianconeri avevano tra gli altri eliminato  l'Amburgo nei quarti. In questa manifestazione i capocannonieri sono Falko Götz del Colonia, e Karl-Heinz Riedle del Werder.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1990-1991
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1990-1991
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1990-1991
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1990-1991

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (19)
 Maggior numero di pareggi: Bayer Leverkusen (15)
 Maggior numero di sconfitte: Homburg, Mannheim (18)
 Minor numero di vittorie: Homburg (8)
 Minor numero di pareggi: Amburgo (5)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (4)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (64 gol fatti)
 Peggior attacco: St. Pauli (31 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (28 gol subiti)
 Peggior difesa: Kaiserslautern (55 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+36)
 Peggior differenza reti: Homburg (-18)
 Miglior serie positiva: Bayer Leverkusen (17, 5ª-21ª)
 Peggior serie negativa: Borussia Mönchengladbach (7, 11ª-17ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayer Leverkusen (4, 7ª-10ª) , St. Pauli (4, 19ª-22ª) , Bayer Uerdingen (4, 17ª-20ª) , Kaiserslautern (4, 25ª-28ª) , Norimberga (4, 6ª-9ª)
Partite
 Più gol (8):
Colonia-Eintracht Francoforte 3-5, 18 novembre 1989
 Maggior scarto di gol (7): Fortuna Düsseldorf-St. Pauli 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 34 gol nella 22ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 11 gol nella 26ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 25ª giornata, 11ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Dieter Pauly (13)
 Karl-Josef Assenmacher (11)
 Werner Föckler (11)
 Wolf-Günter Wiesel (11)
 Hans-Peter Dellwing (10)
 Wilfried Heitmann (10)
 Manfred Neuner (10)
 Hans-Joachim Osmers (10)
 Aron Schmidhuber (10)
 Heinz Werner (10)
 Hermann Albrecht (9)
 Manfred Amerell (9)
 Hans-Heinrich Barnick (9)
 Hans Fux (9)
 Manfred Harder (9)
 Bodo Kriegelstein (9)
 Edgar Steinborn (9)
 Gerhard Theobald (9)
 Hans-Jürgen Weber (9)
 Rainer Boos (8)

 Klaus Broska (8)
 Georg Dardenne (8)
 Hellmut Krug (8)
 Lothar Löwer (8)
 Markus Merk (8)
 Wolfgang Mierswa (8)
 Peter Richmann (8)
 Hans Scheuerer (8)
 Eugen Strigel (8)
 Kurt Wittke (8)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (6)
 Karl-Heinz Tritschler (5)
 Alfons Berg (4)
 Lutz-Michael Fröhlich (4)
 Leonhard Kentsch (4)
 Siegbert Rubel (4)
 Serge Muhmenthaler (2)
 Rolf Blattmann (1)
 Bruno Galler (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1989-1990/

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989-1990